Hauptstraße 47 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Hauptstraße 47 (Bergheim)
 Gasthof „Zum Russen“ in Radebeul